Le gouvernement Mahmoud Jibril est le premier gouvernement de la Libye investi, lors de la première guerre civile libyenne, par le Conseil national de transition du  au .

Composition

Notes et références 

Gouvernement de la Libye